Fodboldlandskampen Slovakiet-Danmark 5. september 2018 er den syvende mellem de to nationer. Optakten til kampen blev præget af usikkerhed om kampen overhovedet blev spillet, og hvilke spillere  ville vælge at sende afsted til kampen som konsekvens af Fodboldlandsholdskonflikten 2018. Danmark var tvunget til at stille med et hold, efter en lignende situation havde fundet sted med kvindelandsholdet og U/21-landsholdet året før.

Optakt og efterspil 

Efter VM i fodbold 2018 var den tidligere aftale mellem DBU og Landsholdspillerne udløbet, og der skulle forhandles en ny. Disse forhandlinger var allerede påbegyndt ved årsskiftet 2017-18, men havde foreløbigt ikke båret frugt, da landsholdet til kampen mod Slovakiet og den efterfølgende kamp i UEFA Nations League mod  blev udtaget.

DBU valgte i starten ikke at melde truppen ud til pressen, indtil flyet var lettet fra dansk jord. 4. september kl. 15.56 lettede holdet fra Roskilde Lufthavn mod Bratislava Airport i et ATR 72-fly (OY-CLY) fra Alsie Express. Forinden havde lufthavnens personale blokeret udsynet til flyet med to brandbiler, så pressen ikke kunne fotografere de danske spillere.

Truppen endte med at bestå af syv futsalspillere fra det danske futsallandshold. De syv spillere valgte at stille op, da de frygtede, at endnu et afbud ville få konsekvenser for alle hold i DBU-regi og dermed også futsallandsholdet. Denne frygt bundede i den betingede dom, som DBU havde fået i 2017, efter man valgte af aflyse kvindelandsholdets venskabskamp mod  og VM-kvalifikationskampen mod  – sidstnævnte kostede i øvrigt et skrivebordsnederlag på 3-0. Også i 2017 var begrundelsen for aflysningen en manglende aftale mellem landsholdspillerne og DBU.

Om aftenen den 6. september 2018 fortalte både Spillerforeningen og DBU, at de havde indgået en midlertidig aftale, sådan det sædvanlige landshold kunne spille Nations League-kampen mod Wales søndag den 9. september 2018.

Trupperne

Slovakiets trup 
Slovakiet udtog truppen som de plejede til kampen mod Danmark, og den efterfølgende kamp mod  i UEFA Nations League den 9. September.
Landskampe og kampe er opdateret til den 4. juni 2018, efter en kamp mod .

Danmarks trup 
John "Faxe" Jensen blev offentliggjort til at være midlertidig landstræner af DBU, mens Hasse Kuhn blev hans assistent. Danmarks trup var det helt store spørgsmål i dagene op til kampen, og hvorvidt spiller fra Superligaen, 1. division og 2. division ville takke ja til at stille op for Danmark. Direktøren i DBU, Claus Bretton-Meyer, udtalte at der var spillere i Superligaen der havde sagt ja til at stille op, men de blev fravalgt af Unionen for at beskytte dem mod chikane. Denne udlægning trak Unionen dog senere tilbage, og gjorde i stedet opmærksom på spillerne selv havde trukket tilkendegivelsen tilbage.

Det var elitechef i DBU, Kim Hallberg, der stod for at finde trænerne og spillerne til kampen, da Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson havde valgt at rejse hjem. Truppen blev offentliggjort tirsdag aften, og bestod af flere spillere fra Danmarks futsallandshold.

Kampen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Tv-udsendelse: Vikar-landsholdet – Helte eller skruebrækkere?, DR1, 9. september 2018

Danmarks fodboldlandshold
Fodboldlandskampe
Fodbold i 2018